Тюрса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 35 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 318,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тюрсак на сайті французького Національного інституту географії
 Тюрсак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюрсак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюрсак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюрсак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь